Страна приливов:

 «Страна приливов» (Tideland) — роман Митча Каллума (2000).
 «Страна приливов» — фильм 2005 года режиссёра Терри Гиллиама, экранизация романа.